Rogersville est le nom de plusieurs localités :
 
 Rogersville dans la province du Nouveau-Brunswick.

 
 Rogersville dans l’État de l’Alabama ;
 Rogersville dans l’État de la Californie ;
 Rogersville dans l’État de l’Iowa (secteur non constitué en municipalité) ;
 Rogersville dans l’État du Missouri ;
 Rogersville dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 Rogersville dans l’État du Tennessee.

Voir aussi 
 La paroisse de Rogersville, un district de services locaux de la province canadienne du Nouveau-Brunswick.